Dakota Blackhorse-von Jess (ur. 19 marca 1986 w USA) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Bend Endurance Academy.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 26 listopada 2004 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Pucharze Ameryki Północnej” w amerykańskiej miejscowości West Yellowstone, gdzie zajął 54. miejsce na dystansie 13 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 2009 roku w Whistler, gdzie zajął 34. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Blackhorse-von Jess nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986